Репечике има више значења:

 Репечике (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Репечике (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику